Região Sudeste do Brasil — macrorregião brasileira
 Região Sudeste dos Estados Unidos — uma das nove divisões geográficas estadunidenses
 Região Sudeste (Macedônia) — região madedônica
 Região Sudeste (Malta) — região maltesa
 Região do Sudeste da Anatólia — região turca